Улица Панаса Мирного () — улица в Новозаводском районе города Чернигова, исторически сложившаяся местность (район) Старая Подусовка. Пролегает от улицы Крымская до тупика возле улицы Керченская.

Примыкают улицы Дмитрия Дорошенко, Московская, 21 Сентября, Победы.

История 
Улица 15-я колея проложена в конце 1950-х годов между улицами Победы и Кутузова, была застроена индивидуальными домами. Сейчас проезд к улице Кутузова застроен домами Крымской улицы.

В 1960 году улица получила современное название — в честь украинского писателя и общественного деятеля Панаса Мирного.

Застройка 
Улица пролегает в юго-западном направлении параллельно улице Нечуя-Левицкого. Парная и непарная стороны улицы заняты усадебной застройкой.

Учреждения: нет.

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 452 МИРНОГО  ПАНАСА ВУЛИЦЯ
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова